Florenz Ziegfeld (1867-1932), impresario américain 
 Ziegfeld Follies, spectacle de revues créé par Florenz Ziegfeld
 Ziegfeld Girl, surnom des danseuses de la revue
 Ziegfeld Theatre, salle de spectacle au style médiéval construite en 1927 et détruite en 1966, ayant accueilli les Ziegfeld Follies
 Ziegfeld Theatre, salle de cinéma construite en partie sur la salle précédente et reprenant son nom

 Le Grand Ziegfeld (1936), film reprenant la revue 
 Ziegfeld Follies (1945), film reprenant la revue